Naselja:
 Vrhovo pri Mirni Peči, naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Vrhovo (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče, Slovenija
 Vrhovo pri Šentlovrencu, naselje u općini Trebnje, Slovenija
 Vrhovo pri Žužemberku, naselje u općini Žužemberk, Slovenija